Drummond steht für:
 Drummond (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Deane-Drummond, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Clan Drummond, schottischer Clan
 Drummondsches Licht, Kalklicht
 Drummond, Markenname der North British Motor Manufacturing Company, britischer Autohersteller

Drummond ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Drummond (Alabama)
 Drummond (Idaho)
 Drummond (Illinois)
 Drummond (Maryland)
 Drummond (Michigan)
 Drummond (Montana)
 Drummond (Oklahoma)
 Drummond (Pennsylvania)
 Drummond (Wisconsin), im Bayfield County
 Drummond (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin
 Drummond Island in Michigan
 Drummond, ehemaliger Name des heutigen Accomac (Virginia), Virginia

Orte in Neuseeland:
 Drummond (Neuseeland)

Orte in Kanada:
 Drummond (regionale Grafschaftsgemeinde)
 Drummond (New Brunswick), Dorf im Victoria County in der Provinz New Brunswick

geografischer Objekte:
 Drummond-Gletscher, Gletscher an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Drummond Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Lake Drummond, See in Virginia

Schiffe:
 Drummond (1936), Minensuchboot der Bouchard-Klasse der argentinischen Marine (Stapellauf 1936)
 Drummond (P 31), Lenkwaffenfregatte der D’Estienne d’Orves-Klasse der argentinischen Marine (Stapellauf 1977) 
 Drummond (WPB 1323), Wachboot der US-amerikanischen Küstenwache (Baujahr 1968)

Unternehmen:
 Drummond Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Drummond Company, US-amerikanisches Bergbauunternehmen

Siehe auch:
 Drummond Castle
 Drumont